

Geografia

Francia 
 Bellerive-sur-Allier – comune nel dipartimento dell'Allier (Alvernia-Rodano-Alpi)

Stati Uniti d'America 
 Bellerive – località nella contea di St. Louis (Missouri)

Svizzera 
 Bellerive – ex comune ora frazione di Vully-les-Lacs, comune nel distretto della Broye-Vully (Canton Vaud)